Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nature Valley International 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 22. bis 23. Juni 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Eastbourne